Edward Wente ist der Name folgender Personen:

* Edward C. Wente (1889–1972), US-amerikanischer Physiker und Erfinder
 Edward Frank Wente (* 1930), US-amerikanischer Ägyptologe